Андреевская — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Известные носители 
 Андреевская, Варвара Павловна (1848 — после 1915) — детская писательница и переводчица.
 Андреевская, Мария Михайловна (более известна под фамилией Шкапская; 1891—1952) — русская поэтесса и журналистка.

Населённые пункты

Архангельская область 
 Андреевская — деревня в Сефтренском сельском поселении Верхнетоемском района.
 Андреевская — деревня в Тимошинском сельском поселении Верхнетоемском района.
 Андреевская — деревня в Вилегодском районе.
 Андреевская — деревня в Каргопольском районе.
 Андреевская — деревня в Котласском районе.
 Андреевская — деревня в Красноборском районе.
 Андреевская — деревня в Няндомском городском поселении Няндомского района.
 Андреевская — деревня в Шалакушском сельском поселении Няндомского района.
 Андреевская — деревня в Шенкурском районе.

Вологодская облась 
 Андреевская — деревня в Вашкинском районе.
 Андреевская — деревня в Верховажском районе.
 Андреевская — деревня в Вожегодском районе.
 Андреевская — деревня в Вытегорском районе.
 Андреевская — деревня в Коварзинском сельском поселении Кирилловского района.
 Андреевская — деревня в Чарозерском сельском поселении Кирилловского района. 
 Андреевская — деревня в Сямженском районе.
 Андреевская — деревня в Маркушевском сельском поселении Тарногского района. 
 Андреевская — деревня в Тарногском сельском поселении Тарногского района.
 Андреевская — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Андреевская — деревня в Харовском районе.

Краснодарский край 
 Андреевская — станица в Калининском районе (бывш. Таманский отдел Кубанской области).

Ростовская область 
 Андреевская (Княже-Андреевская) — станица в Дубовском районе (бывш. Первый Донской округ области Войска Донского). Другие значения 
  
 Андреевская деревня — старое русское название кумыкского села Эндирей.
 Андреевская набережная
  
  
 Андреевская — пассажирская железнодорожная станция посёлка городского типа Андреевка в Славянском районе Донецкой области Украины.

 См. также 
 
 
 
 
 
 
 Андреевские